Грицюс () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Грицюс, Аугустинас (1899—1972) — советский литовский писатель, драматург, журналист, переводчик.
 Грицюс, Йонас (1928—2021) — советский литовский кинооператор.